Bernd Naumann ist der Name folgender Personen:
* Bernd Naumann (Journalist) (1922–1971), deutscher Journalist, Autor und Leichtathlet
 Bernd Naumann (Germanist) (1938–2022), deutscher Germanist und Sprachwissenschaftler

Siehe auch:
 Bernd Neumann